Tjerk Elsinga (1903-1990), een Nederlandse verzetsstrijder
 Anne Jannes Elsinga (1908-1943), een Nederlandse collaborateur
 Folkert Elsinga (1925-1945), een Nederlandse verzetsstrijder
 Rutger Elsinga (1978), een Nederlandse voormalige langebaanschaatser
 Marieke Elsinga (1986), een Nederlandse radio-dj

Zie ook:
 Elzinga
 Elzenga